Wenk ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Wenk (1863–1934), deutscher Maler
 Alexandra Wenk (* 1995), deutsche Schwimmerin 
 Eduard Wenk (1907–2001), Schweizer Mineraloge, Geologe und Petrograf
 Erna Wenk (1893–1973), deutsche Politikerin (DDP, LDP), MdL Sachsen-Anhalt
 Florian Wenk (* 1998), Schweizer Unihockeyspieler
 Gustav Wenk (1884–1956), Schweizer Politiker
 Hans Wenk (1890–??), deutscher Agrarwissenschaftler
 Hans-Rudolf Wenk (* 1941), Schweizer Mineraloge
 Heiner Wenk (* 1957), deutscher Chirurg
 Kerstin Wenk (* 1971), Schweizer Politikerin (SP)
 Klaus Wenk (1927–2006), deutscher Thaiist
 Moritz Wenk (* 2000), Schweizer Unihockeyspieler
 Niklaus Wenk (1913–2013), Schweizer Künstler

 Richard Wenk (1881–1962), deutscher Generalleutnant
 Rudolf Wenk, Pseudonym von Rudi Czerwenka (1927–2017), deutscher Schriftsteller
 Silke Wenk (* 1949), deutsche Kunsthistorikerin
 Stefan Wenk (* 1981), deutscher Speerwerfer
 Stephan Wenk (* 1982), Schweizer Duathlet
 Wilhelm Wenk (auch Willi Wenk; 1890–1956), Schweizer Maler, Holzschneider und Zeichenlehrer
 Willi Wenk (1914–1994), Schweizer Politiker (SP)

Wenk ist der Name folgender Orte:
 Wenk (Buchenberg), Ortsteil von Buchenberg, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Wenk (Samerberg), Ortsteil von Samerberg, Landkreis Rosenheim, Bayern

WENK ist die Abkürzung für:
 Hogeschool voor Wetenschap & Kunst, siehe LUCA School of Arts

Siehe auch:
 Weng
 Wenck

WENK